О-Боло (), Эль-Больо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдеоррас. Занимает площадь 91,17 км². Население 1117 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Оренсе